Le patronyme néerlandais Bont(e), comme le nom De Bondt, De Bont ou Bond, provient du patronyme frison-bas-saxon Bont.

Il fut parfois latinisé en Bontius.

En France, ce nom a souvent été converti en Bonté, Bontet ou Bontez.

Patronyme

Bonte 
Barbara Bonte, (1983-), femme politique belge flamande; 
Bérengère Bonte, (1969-), journaliste, auteure et réalisatrice française; 
Florimond Bonte, (1890-1977), homme politique français;
Hans Bonte (1962-), homme politique belge flamand ;
Pierre Bonte (1932- ), journaliste et présentateur français ;   
Pierre Bonte (1942-), ethnologue français ;

Bonté 
Patrick Bonté (1956-), dramaturge et metteur en scène belge ;
Pierre-Joël Bonté (1946-2006), homme politique français.

De Bondt / Van Bondt 
 Ferdinand De Bondt (1923-2014), homme politique flamand ;
 Frank De Bondt, journaliste et écrivain belge ;
 Jacques de Bondt (ou Jacob Bontius) (1592-1631), médecin néerlandais ;
 Jan de Bont (né en 1943), réalisateur néerlandais ;
 Geert Van Bondt (né en 1970), cycliste belge ;
 Dries De Bondt (né en 1991), coureur cycliste belge ;
 Nick de Bondt (né en 1994), footballeur néerlandais ;
 Rita De Bont (née en 1954), députée belge.

Autres 

Patronyme flamand